Онгота (самоназвание), или бирале (экзоним):

 Онгота — народ в Эфиопии
 Онгота — неклассифицированный язык, на котором говорил народ онгота до конца XX века